Ковтуненко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ковтуненко, Валерий Иванович (1951—2020) — украинский актёр, композитор, поэт, народный артист Украины (2004).
 Ковтуненко, Вячеслав Михайлович (1921—1995) — советский и российский конструктор ракетно-космических систем.
 Ковтуненко, Иван Порфирьевич (1891—1984) — советский селекционер, автор многих плодовых, декоративных, цветочных и вечнозеленых растений.